Friedrich Esser ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Esser (Informatiker) (* 1949), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Friedrich Hubert Esser (* 1959), deutscher Bildungsfunktionär

Siehe auch:
 Fritz Esser